Montfaucon kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Montfaucon, Aisne, 
 Montfaucon, Doubs, 
 Montfaucon, Lot, 
 Montfaucon, Gard, 
 Montfaucon-Montigné, 
 Montfaucon-d'Argonne,

Schweiz 

 Montfaucon, Schweiz, ort och kommun i Jura, distriktet Franches-Montagnes,